

Geografia
 Géry – comune francese del dipartimento della Mosa, regione del Grande Est

Persone
 Henry Theodore Wade-Gery (1888-1972) – filologo britannico
 Jean Gery, noto anche come Jean Jarry, Yan Jarri o Jean Henri (1638 circa-1690?) – esploratore francese
 Marcel Gery (1965) – ex nuotatore canadese

Pagine correlate
 Saint-Géry